Zemplín – region etnograficzny i historyczny we wschodniej Słowacji 
 Zemplén – dawny węgierski komitat